Света Богородица Елеуса може да се отнася за:

 Света Богородица Елеуса (Несебър)
 Велюшки манастир
 Света Богородица Елеуса (Нивици)
 Света Богородица Елеуса (Костур)
 Света Богородица Елеуса (Клисура)